MiniStars (1986), een Nederlands televisieprogramma uit 1986 van de omroep TROS.
 Ministars (2023), een Nederlands televisieprogramma uit 2022 van de zender SBS6.